Paganiko ima više značenja:
 Paganiko (Groseto)
 Paganiko (Mačerata)
 Paganiko (Rijeti)